Apagafoc o Plantago sempervirens
 Apagafoc o Sempervivum tectorum
 Apagafoc o sarriassa